Maíra Vieira (Belo Horizonte, 1988. október 13. –) brazil modell és szépségverseny versenyzője. Édesanyja is modell volt, már 12 évesen hívták őt is, de szülei ekkor még megakadályozták. Miután elvégezte a középiskolát, jelentkezett a Top Model brazil kiadásába, végül meg is nyerte a műsort.

Jegyzetek

További információk 
Adatlapja a Frashion Model Directory oldalán

1988-ban született személyek
Brazil modellek
Belo Horizonte-iek
Élő személyek
Brazil nők